La vigésima temporada de Family Guy se emitió en Fox del 26 de septiembre de 2021 al 22 de mayo de 2022. La vigésima temporada se emitió como parte del vigésimo aniversario del programa. 

La serie sigue a la disfuncional familia Griffin, compuesta por el padre Peter, la madre Lois, la hija Meg, el hijo Chris, el bebé Stewie y el perro de la familia Brian, que residen en su ciudad natal de Quahog.

Durante esta temporada, los hombres Griffin pasan un día con el rival de Stewie, Doug (LASIK Instinct), Peter tiene una comida secreta con Bonnie (Cootie & The Blowhard), los Griffin deben cubrir la muerte de un repartidor de pizzas y entregar pizzas a los el resto de Quahog (The Lois Quagmire), Lois y Carter asisten al funeral de la antigua niñera de Lois (Peterschmidt Manor), Meg se convierte en una conductora de fugas y sale con un ladrón (Hard Boiled Meg), Stewie ayuda a Chris a montar una obra escolar para Romeo + Juliet (The Jersey Bore), y Peter y Chris hacen un viaje por carretera a Canadá para probar la existencia de la novia de Chris (Novia, ¿eh?). Esta temporada también contó con un cameo de Mike Judge, quien repitió su papel como Hank Hill de la serie de televisión estadounidense King of the Hill, quien previamente apareció en la temporada 18 como Beavis y Butt-Head .

La temporada veinte estrenó la carrera de la decimonovena temporada de producción, que es producida por Seth MacFarlane, Alec Sulkin, Richard Appel, Steve Callaghan, Danny Smith, Kara Vallow, Mark Hentemann, Tom Devanney y Patrick Meighan. Sulkin y Appel regresaron como showrunners de la serie.

La temporada se estrenó en ITV2 (Reino Unido) el lunes 8 de agosto de 2022.

Producción 
El 23 de septiembre de 2020, Fox anunció que Family Guy había sido renovada por una vigésima y vigésima primera temporada, asegurando que la serie duraría otros dos años. 

Esta temporada también marca la primera temporada completa de la serie en la que Arif Zahir da voz a Cleveland Brown, luego de la salida de Mike Henry del papel. Henry continúa dando voz a Herbert y otros personajes. Antes del estreno, Henry envió un video en Twitter diciendo que estaba "entregando la antorcha" a Zahir y dijo un mensaje de despedida con la voz de Cleveland. 

Comenzando con "Rock Hard", el actor recurrente Patrick Warburton fue ascendido al elenco principal.

20 Aniversario 
Fox celebró la vigésima temporada con un panel digital especial, con un tráiler promocional presentado durante la Convención Virtual Comic-Con 2021 de San Diego, que muestra clips de la temporada.   En conmemoración, FXX estableció un maratón de series casi completas de las 19 temporadas del programa, desde el 25 de diciembre de 2021 hasta el 2 de enero de 2022.   El 21 de septiembre de 2021 se lanzó un corto promocional de PSA para promover las vacunas contra el COVID-19.  El propio MacFarlane comentó sobre el hito del programa. 
"Nuestros fans de toda la vida, que seguirán levantando la vista del ordenador o del teléfono de vez en cuando, pueden volver a sentirse decepcionados por haber luchado tanto para que volviera esta serie. Tanto si se ríen de las brillantes y mordaces sátiras como si se quejan de nuestros chistes perezosos y de mal gusto, al menos podrán recordar cómo esta serie solía estar bien escrita y ser subversiva mientras organizaba ligues anónimos en Grindr".

Liberar 
La temporada se estrenó el 26 de septiembre de 2021,  transmitiéndose los domingos como parte del bloque de programación Animation Domination de Fox, junto con Los Simpson, Bob's Burgers, Duncanville y The Great North . En el Reino Unido, la temporada comenzó a transmitir nuevos episodios todos los miércoles en Disney+ a través de su centro Star a partir del 3 de noviembre  En Australia, los nuevos episodios se transmiten semanalmente en Disney+ simultáneamente con 7 Mate.

Recepción de la crítica 
John Schwarz de Bubbleblabber.com le dio a la temporada una crítica positiva.  Afirmando "Creo que la temporada 20 de Family Guy es un poco como un "año de reconstrucción" para el programa. Para empezar, la serie presentó no solo al ya mencionado Zahir haciendo un trabajo increíble como la nueva voz de Cleveland, sino que también Chris Parnell, Peter Macon, Jay Pharoah y Patton Oswalt han interpretado nuevos personajes que parecen estar en el camino hacia el estado "recurrente", y todos ellos interpretan personajes nuevos realmente divertidos y frescos". 

Aunque criticó el enfoque en los episodios de antología, principalmente 'Rock Hard' y 'HBO-No'. Pero elogió los riesgos tomados en el episodio 'First Blood' y concluyó: "Parnell y Zahir son los tipos de ingredientes que realmente pueden ayudar a poner nuevos leños en este fuego para mantenerlo caliente, y esperamos si esta franquicia tiene los bienes para continuar". 20 temporadas".

Episodios

Referencias 

Temporadas de series de televisión de Estados Unidos de 2022
Temporadas de series de televisión de Estados Unidos de 2021